Ferdinand Zvonimir Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen (Salzburgo Austria, 21 de junio de 1997), conocido simplemente como Ferdinand Habsburg, es un piloto de automovilismo austriaco y heredero de la Casa de Habsburgo-Lorena.

Habsburg es un ciudadano austriaco. Mientras que sus títulos tradicionales (Príncipe Imperial de Austria, Príncipe Real de Hungría, Croacia y Bohemia y Archiduque de Austria) se utilizan en el extranjero y por la literatura genealógica, no está permitido su uso en la república de Austria.

Carrera

Inicios 
Habsburg comenzó su carrera deportiva a la edad de 14 años con el equipo austriaco Speedworld Academy. Lleva el dorsal 62 desde el comienzo de su carrera en el karting. En 2014, después de pasar cuatro años en la categoría Rotax Junior, ganando múltiples títulos de campeonato, cambió a Rotax DD2. También se clasificó tres veces para las Grandes Finales del Rotax Max Challenge, obteniendo un mejor resultado de undécimo en 2013.

Toyota Racing Series 
Para 2015, Habsburg disputó la Toyota Racing Series de Nueva Zelanda en enero y febrero de 2015 con Victory Motor Racing, terminando 11º en el campeonato y 5º en la clase de novatos con dos podios. Regresaría al campeonato con Giles Motorsport para 2016 y terminó cuarto en el campeonato detrás de Lando Norris, Jehan Daruvala y Brendon Leitch con cuatro podios, que incluyeron su primera victoria en carreras de monoplazas en la apertura de la temporada en el Mike Pero Motorsport Park.

Habsburg disputó su última temporada del campeonato en 2017, esta vez conduciendo para M2 Competition. El austriaco finalizó la campaña en octava posición, sumando dos podios.

Eurofórmula Open

2015 
Habsburg hizo su debut en la Eurofórmula Open de 2015 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde terminó ambas carreras entre los diez primeros.

2016 
Al año siguiente, Habsburg se comprometió con la serie a tiempo completo, compitiendo para Drivex School. Habiendo perdido terreno frente al más experimentado favorito al título Leonardo Pulcini durante las primeras rondas, Habsburg pudo lograr su primera victoria en el campeonato en el Circuito Paul Ricard. Siguió con siete podios en las cinco rondas restantes, que incluyeron una victoria en Barcelona, ​​y terminó segundo en la clasificación, con doce podios en solo 16 carreras en su haber.

eSports 
En 2020, Habsburg compitió en las 24 Horas de Le Mans Virtual con Mahle Racing, conduciendo el Aston Martin Vantage GTE 2018 junto con el ex piloto de la IndyCar Series, Robert Wickens y los corredores de simuladores Jimmy Broadbent y Kevin Rotting. Se clasificaron en el puesto 46.

Resumen de carrera

Resultados

Eurofórmula Open

Gran Premio de Pau

Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA

Vida personal

Ancestros

Coche de arte 
Junto con su madre, Francesca Thyssen-Bornemisza, Habsburg lanzó una interpretación única de las carreras y el arte en 2014. El famoso grupo de diseñadores suizos, Lang-Baumann, diseñó y pintó su auto de carreras.

Referencias

Enlaces externos 
 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XXI
Pilotos de automovilismo de Austria
Pilotos de Eurocopa de Fórmula Renault 2.0
Pilotos del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA
Pilotos de International GT Open
Pilotos de Deutsche Tourenwagen Masters
Pilotos de Toyota Racing Series
Nacidos en Salzburgo
Pilotos de WeatherTech SportsCar Championship
Pilotos de las 24 Horas de Le Mans
Pilotos de Asian Le Mans Series